Галина Климентьевна Мака́рова (настоящее имя — Агата; ; 27 декабря 1919 — 28 сентября 1993) — советская, белорусская актриса театра и кино. Народная артистка СССР (1980).

Биография 
Родилась 27 декабря 1919 года в посёлке Старобин (ныне Солигорского района Минской области Белоруссии).

Отец Климентий Чехович был офицером царской армии. В Первую мировую войну служил в ставке царя. Во время сталинских репрессий был осуждён, семье пришлось уничтожить все документы, связывающие их с именем отца. В новом паспорте девушки год рождения был указан неверно. Позже она самостоятельно вычислила, что родилась в 1916 году.

В 16 лет переехала в Минск. Работала домработницей, санитаркой. Немного позже поступила в студию Первого Белорусского драматического театра (ныне Национальный академический театр имени Янки Купалы). Во время обучения в студии актриса взяла псевдоним Галина и сменила фамилию репрессированного отца Чехович, на фамилию матери — Апанащик. В это же время увлекалась экстремальными видами спорта, конным спортом, метанием копья, а также вышиванием. В 1937 году стала чемпионкой республики по мотокроссу. Окончила студию 1938 году. В этом же году была принята в труппу этого театра.

В 1939 году актриса вышла замуж за Ивана Макарова и взяла его фамилию. Переехала с ним в Москву, затем в эвакуацию в Карелию. В 1944 году разошлась с мужем и вернулась в Минск, где снова начала играть в Белорусском драматическом театре имени Я. Купалы.

Первый успех в театре к актрисе пришёл в 1954 году, известность принесла роль Марии Кирилловны в спектакле «Извините, пожалуйста!» по пьесе А. Макаёнка. После этого в пьесах Макаёнка стала играть очень часто, некоторые роли драматург писал специально для неё.

Сниматься в кино начала с 1958 года. Её первой звёздной ролью в кинематографе стала роль Александры Матвеевны Громовой в фильме Сергея Микаэляна «Вдовы» в 1976 году.

Галина Макарова умерла 28 сентября 1993 года на своей даче под Минском от остановки сердца. Похоронена в Минске на Восточном кладбище.

Семья 
 Первый муж — Иван Макаров, военный.
 Сын — Эдуард Иванович Макаров.
 Внучка — Яна Эдуардовна Макарова.
 Второй муж — Павел Пекур (1909—1982), актёр.
 Дочь — Татьяна (Костюнина) Пекур.
 Внук — Егор Климович (род. 1984).
 Внучка — Агата Климович.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Белорусской ССР (1961)
 Народная артистка Белорусской ССР (1967)
 Народная артистка СССР (1980)
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени (1976)
 Медаль «За трудовое отличие» (25.02.1955)
 Серебряная медаль имени А. Попова (1973)

Творчество

Роли в театре 

 «Извините, пожалуйста!» А. Макаёнка — Мария Кирилловна
 «Лявониха на орбите» А. Макаёнка — Лушка
 «Аленький цветочек» по С. Аксакову — Кикимора
 «Павлинка» Я. Купалы — Агата
 «Люди на болоте» по И. Мележу — Дятличиха
 «Вечер» А. Дударева — Ганна
 «Порог» А. Дударева — Мать
 «Последний шанс» В. Быкова — Дарья
 «Откуда грех?» А. Петрашкевича — Прасковья
 «Последний журавль» А. Жука и А. Дударева — Анна
 «Простая девушка» К. Губаревича — Дарья Прокоповна
 «На крутом повороте» К. Губаревича — Матрёна
 «Врата бессмертия» К. Крапивы — Колхозница
 «Платон Кречет» А. Корнейчука — Санитарка
 «Падь Серебряная» Н. Погодина — Таня
 «Заложники» А. Кучера — Ульяна
 «Хозяйка зимовья» А. Арбузова — Таня
 «Кто смеется последним» К. Крапивы — тетя Катя
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Кормилица
 «Святая простота» А. Макаёнка — Старуха
 «В метель» Л. Леонова — Лизавета
 «Русские люди» К. Симонова — Марфа Петровна
 «В ночь лунного затмения» М. Карима — Танкабике
 «Таблетку под язык» А. Макаёнка — Оксана Сметанкина
 «Гроза» А. Островского — Кабаниха
 «На дне» М. Горького — Квашня
 «Конец — делу венец» У. Шекспира — Старая вдова из Флоренции
 «Трибунал» А. Макаёнка — Полина
 1984 — «Вечер» А. А. Дударева — Ганна

Роли в кино 

 1993 — Лучше быть красивой и богатой — мать Эдмонтовича
 1992 — Пустельга — бабушка Шумилки
 1992 — На тебя уповаю — Матвеевна
 1992 — Белые одежды — Прасковья
 1991 — Отдушина — мать Алевтины
 1991 — Выживший — бабка Маруся
 1990 — Плач перепёлки — Титчиха
 1990 — Шоколадный бунт — уборщица
 1989 — Кому на Руси жить… — баба Маня
 1988 — Семь дней Надежды — Нюра Кудряшова
 1988 — Повестка в суд — бабушка
 1988 — Передай дальше… — Бобылиха
 1988 — В связи с переходом на другую работу — Устинья Карповна
 1987 — Хотите — любите, хотите — нет… — мать Кати
 1987 — Сад желаний — бабушка
 1987 — Осенние сны — Ганна
 1986-1987 — К расследованию приступить — Клавдия Тимофеевна
 1986 — Размах крыльев — пассажирка
 1986 — Летние впечатления о планете Z — Мариванна
 1986 — Где-то гремит война — бабушка
 1985 — Прощание славянки — Анна Ивановна
 1985 — Противостояние — Клавдия Егоровна Ефремова
 1985 — Не ходите, девки, замуж — бабуся-«чумичка»
 1985 — Матрос Железняк — Мария Павловна, мать Железняка
 1985 — Мама, я жив — Казимировна, партизанка
 1985 — Куда идёшь, солдат? — старая женщина
 1985 — Большое приключение — баба Вера
 1985 — Берега в тумане — Авдотья Ефимовна
 1984 — Неизвестный солдат — Клавдия Григорьевна Иванцова
 1984 — Деревья на асфальте — Анна Тимофеевна
 1983 — Дело для настоящих мужчин — бабушка, отказывающаяся от эвакуации
 1983 — Белые росы — Матрёна
 1982 — Иван — Марья
 1982 — Свидание — мать Клавдии
 1982 — Однолюбы — баба Вера
 1982 — Личные счёты — эпизод
 1982 — Кафедра — Дарья Степановна
 1982 — Взять живым — сиделка в госпитале
 1982 — Варварин день — свекровь
 1981 — Штормовое предупреждение — Макарьевна
 1981 — Фруза — Дроздова
 1981 — Трибунал (фильм-спектакль) — Полина
 1981 — Последний шанс (фильм-спектакль) — пожилая женщина
 1981 — Контрольная по специальности — эпизод
 1981 — Комендантский час — Баба Вера
 1981 — Командировка в санаторий — Трофимовна
 1980 — Третьего не дано — эпизод
 1980 — Последний побег — попутчица
 1980 — Тайное голосование
 1980 — Половодье — Барздычиха
 1980 — Депутатский час — баба Нюра
 1980 — Все деньги с кошельком (короткометражный) — Марья
 1980 — Атланты и кариатиды —  Галина Кирилловна
 1979 — Удивительные приключения Дениса Кораблёва — тётя Маша Сивашина
 1979 — Родное дело — Гоголиха
 1979 — Задача с тремя неизвестными — Надя
 1978 — Прошлогодняя кадриль — бабушка
 1978 — Молодая жена — бабушка Агаша
 1977 — Берега (киноальманах «В профиль и анфас») — эпизод
 1976-1978 — Время выбрало нас — Михалина
 1976 — Вдовы — Александра Матвеевна Громова
 1975 — Дед Евсей и Палашка (короткометражный) — Пелагея Семеновна
 1974 — Сергеев ищет Сергеева — пассажирка из Мурманска
 1973 — Хлеб пахнет порохом — эпизод
 1972 — После ярмарки — Эльжбета
 1972 — Перед первым снегом (короткометражный) — жена Егорыча
 1972 — Вот и лето прошло… — бабушка Наташа
 1971 — Полонез Огинского — эпизод
 1970 — Озадаченный Савка (короткометражный) — Магрэта
 1970—1972 — Руины стреляют... — женщина возле временного концлагеря (нет в титрах)
 1969 — Сотвори бой — эпизод (нет в титрах)
 1967 — Запомним этот день — эпизод
 1967 — Житие и вознесение Юрася Братчика — баба на плоту
 1966 — Восточный коридор — женщина за столом
 1965 — Альпийская баллада — Пелагея
 1961 — Даль зовёт (киноальманах «Рассказы о юности») — тетя Паша
 1960 — Впереди — крутой поворот — нянечка в школе
 1960 — Весенние грозы — кассир в театральной кассе
 1959 — Строгая женщина — колхозница
 1958 — Счастье надо беречь — жена Шандыбовича

Озвучивание мультфильмов 
 1987 — Осторожно! Караси!
 1984 — Хлеб.

Память 
 В 1995 году вышла книга Олега Остапенко «З жураўлінай чарады», которая рассказывает о Галине Макаровой
 В 2009 году в честь Галины Макаровой была выпущена почтовая марка Беларуси
 В Минске, на площади Победы на доме, где жила актриса, установлена мемориальная доска.

Фильмы об актрисе 
 Документальный фильм «Королев я не играла» (1983)
 Художественно-публицистический фильм «Мама» (2009).

Примечания

Ссылки 

 Почему «всесоюзная бабушка» советского кино скрывала свое настоящее имя: Тайны Галины Макаровой

Киноактрисы Белоруссии
Персоналии:Национальный академический театр имени Янки Купалы
Похороненные на Восточном кладбище Минска